BYD Qin (рус.: БИД Цинь) — автомобиль производимый с 2012 года китайской команией BYD Auto, флагманский седан компании. Выпускается в версиях «гибридного» и электромобиля, а также обычного автомобиля с ДВС. В первом поколении модель была самым продаваемым «гибридом» в Китае в 2014 и 2015 годах, вторым в 2016 году. В 2019 году вышло второе поколение — Qin Pro, а в 2021 году появилась её рестайлинговая версия Qin Plus, но и выпуск первого поколения после фейслифта 2019 года был продолжен под названием all-new Qin.

История

Первое поколение: 2012—2018 
Модель была представлена на Пекинском автосалоне 2012 года.

Qin создана на базе второго поколения BYD F3 и внешне полностью повторяет её, является преемником её электроверсии BYD F3DM (которая через год была снята с производства), при этом её железо-фосфатная батарея LiFePO4 примерно на 50 % меньше и легче чем у F3DM, но мощнее: 13 кВт*ч вместо 16 кВт*ч, обладает высокой плотностью энергии, выдерживает до 4000 зарядов.

Вначале был представлен «гибрид» BYD Qin с запасом электрохода 82 км, в марте 2016 года появилась полностью электрическая модель BYD Qin EV300 с запасом хода по NEDC в 520 км.

Стоимость «гибрида» Qin начиналась от 189 800 юаней, а электромобиля EV300 с 259 800 юаней, без учёта госсубсидий и налоговых льгот для экологически чистых автомобилей.

Продажи в Китае начались в декабре 2013 года.

В 2014 году было продано 14 747 единиц Qin, что сделало модель самым продаваемым «гибридом» в Китае, и седьмым самым продаваемым «гибидом» в мире. Успех был продолжен в 2015 году — было продано 31 898 единиц модели, она снова стала самым продаваемым «гибридом» в Китае и пятым по продажам «гибридом» в мире. В 2016 году было продано 21 868 единиц, но модель сместилась в Китае на второе место по продажам среди «гибридов», уступив первое место кроссоверу BYD Tang. Далее объем продаж составил 20 738 единиц в 2017 году и 47 425 единиц в 2018 году.

К 2019 году совокупные продажи составили 136 818 единиц.

В 2019 году начат выпуск второго поколения модели, но выпуск первого поколения с 2019 года был продолжен после небольшого фейслифта под названием all-new Qin.

Второе поколение: с 2019 года 
В сентябре 2018 году было представлено второе поколение модели — Qin Pro, а в 2021 году рестайлинг Qin Plus.

Это первый седан BYD, дизайн которого был разработан новым главным дизайнером BYD Вольфгангом Эггером, бывшим главным дизайнаром Alfa Romeo.

Qin Pro возможна в трёх вариантах: как обычный бензиновый автомобиль BYD Qin Pro, «гибрид» BYD Qin Pro DM и полностью электромобиль BYD Qin Pro EV.

Qin Plus доступна в вариантах «гибрид» Qin Plus DM-i и полностью электромобиля Qin Plus EV.

Примечания 

Седаны
Qin
Гибридные автомобили
Электромобили BYD
Электромобили Китая
Электромобили по алфавиту